

Аббревиатура КР может означать: 
КР - Крылатая ракета .
КР - Контактный рельс .

Смотрите так же : 
 KP